San Román puede referirse a:

Geografía

Argentina 
 San Román, localidad del partido de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.

Belice 
 San Román, división administrativa del distrito de Orange Walk.

España

Aragón

provincia de Huesca 
 San Román (Huesca), localidad del municipio de Bierge.
 San Román de Basa, localidad del municipio de Sabiñánigo.

Asturias 

 San Román (Amieva), lugar y parroquia del concejo de Amieva.
 San Román (Candamo), lugar y parroquia del concejo de Candamo.
 San Romanu d'Arbas, lugar de la parroquia de San Julián de Arbás, concejo de Cangas del Narcea.
 San Romanu de Bisuyu, lugar de la parroquia de Besullo, concejo de Cangas del Narcea.
 San Román (Castropol), lugar de la parroquia de Figueras, concejo de Castropol.
 San Román (Piloña), lugar y parroquia del concejo de Piloña.
 San Román (Sariego), lugar y parroquia del concejo de Sariego.

Cantabria 
 San Román (Santa María de Cayón), localidad del municipio de Santa María de Cayón.
 San Román (Santander), localidad del municipio de Santander.

Castilla-La Mancha

provincia de Toledo 
 San Román de los Montes, localidad y municipio.

Castilla y León

provincia de León 
 San Román de Bembibre, localidad del municipio de Bembibre.
 San Román de los Oteros, localidad del municipio de Gusendos de los Oteros.
 San Román de los Caballeros, localidad del municipio de Llamas de la Ribera.
 San Román el Antiguo, localidad del municipio de San Cristóbal de la Polantera.
 San Román de la Vega, localidad del municipio de San Justo de la Vega.

provincia de Palencia 
 San Román de la Cuba, localidad y municipio.

provincia de Salamanca 
 San Román (Salamanca), localidad del municipio de Tabera de Abajo.

provincia de Valladolid 
 San Román de Hornija, localidad y municipio.

provincia de Zamora 
 San Román de Sanabria, localidad del municipio de Cobreros.
 San Román de los Infantes, localidad del municipio de Pereruela.
 San Román del Valle, localidad del municipio de Villabrázaro.

Extremadura 

 Peraleda de San Román, municipio y localidad de la provincia de Cáceres.

Galicia

provincia de La Coruña 
 San Román (Abegondo), lugar de la parroquia de Orto, municipio de Abegondo.
 San Román (Oroso), lugar de la parroquia de Pasarelos, municipio de Oroso.
 San Román (Santiso), parroquia del municipio de Santiso.
 San Román (Valle del Dubra), parroquia del municipio de Valle del Dubra.

provincia de Lugo 
 San Román de Cervantes, parroquia del municipio de Cervantes.
 San Román (Cervantes), lugar de la parroquia de San Román de Cervantes, municipio de Cervantes.
 San Román de Vilaestrofe, parroquia del municipio de Cervo.
 San Román do Mao, parroquia del municipio de Incio.
 San Román (Lugo), lugar y parroquia del municipio de Lugo.
 San Román (Samos), lugar de la parroquia de Lousada, municipio de Samos.
 San Román de Vale, parroquia del municipio de Vicedo.

provincia de Orense 
 San Román (Orense), lugar del municipio de Junquera de Ambía.

País Vasco

provincia de Álava 
 San Román de Campezo, localidad del municipio de Bernedo.
 San Román (Álava), concejo del municipio de Oquendo.
 San Román de San Millán, localidad del municipio de San Millán.

provincia de Vizcaya 
 San Román (Múgica), localidad del municipio de Múgica.
 San Román (Ciérvana), localidad del municipio de Ciérvana.

La Rioja 
San Román de Cameros, municipio y localidad.

Perú 
 Provincia de San Román

Venezuela 
 Cabo San Román; en el estado Falcón, Venezuela, en la península de Paraguaná, frente a las costas de Aruba.

Religión

Santos 
 San Román de Jura (f. 463), abad, celebrado el 28 de febrero.
 San Román de Roma (f. c. 278), mártir, celebrado el 9 de agosto.
 San Romano de Constantinopla (f. c. 500), diácono, celebrado el 1 de octubre.
 San Román de Auxerre (f. c. 564), obispo, celebrado el 6 de octubre.
 San Román de Rouen (f. c. 644), obispo, celebrado el 23 de octubre.
 San Román de Antioquía (f. 304), diácono y mártir, celebrado el 18 de noviembre.
 San Romano de Blaye (f. 385), presbítero, celebrado el 24 de noviembre.

Otros santos menos relevantes
 San Román (†297), mártir — Festividad: 29 de enero.
 San Román (†?), santo — Festividad: 16 de marzo.
 San Román, monje — Festividad: 3 de abril.
 Romano de Metz (†489), mártir — Festividad: 13 de abril.
 Romano de Raqqa (†780), monje mártir en Siria — Festividad: 1 de mayo.
 San Romano (†560), abad — Festividad: 22 de mayo.
 San Romano, obispo y mártir — Festividad: 24 de agosto.
 San Román, mártir — Festividad: 13 de septiembre.
 San Romano, mártir — Festividad: 18 de noviembre.
 San Romano de Mans, presbítero — Festividad: 24 de noviembre.
 Romano y David (†1015), mártires  — Festividad: 24 de julio y 2 de mayo.

Santos ortodoxos
 Romano de Carpennision (†1694), mártir — Festividad: 5 de enero.
 Romano de Kirjatch (†1392),  — Festividad: 29 de julio.
 Romano, príncipe de Ouglitch (†1285),  — Festividad: 3 de febrero y 24 de febrero.
 Romano, príncipe de Riazan (†1270) — Festividad: 19 de julio.

Edificios 
 Iglesia de San Román, desambiguación.
 Monasterio de San Román de Hornija, monasterio.
 Colegio Parroquial Franciscano San Román, colegio.

Apellido 

 San Román (apellido).